Херст има више значења:
 Херст (Илиноис)
 Херст (Тексас)